Moine bezeichnet:

 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Sèvre Nantaise, siehe Moine (Fluss)
 eine französische Gemeinde im Département Maine-et-Loire, siehe Saint-Crespin-sur Moine
 eine ehemalige französische Gemeinde im Département Maine-et-Loire, siehe Saint-Germain-sur-Moine
 eine französische Gemeinde im Département Orne, siehe La Chapelle-au-Moine
 eine Schweizer Käsesorte, siehe Tête de Moine
 eine geologische Zone in Schottland, siehe Moine Thrust

Moine ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Moine (* 1942), unter seinem Künstlernamen Eddy Mitchell bekannter französischer Sänger, Songtexter und Filmschauspieler
 Jean-Jacques Moine (1954–2022), französischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Valentin Giraud Moine (* 1992), französischer Skirennläufer

Siehe auch:
 Moin
 Des Moines
 Moyne
 Lemoine
 Lemoyne
 Le Moyne
 Le Moine